Municipio de Fishing Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fishing Creek (condado de Granville, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Granville.
 Municipio de Fishing Creek (condado de Warren, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Fishing Creek (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.